Karneval u Veneciji () manifestacija je koja se organizuje jednom godišnje. Početak i kraj karnevala su direktno vezani za crkveni kalendar Katoličke crkve (odnosno zavise od dana na koji će pasti Uskrs). Karneval se završava svake godine na katolički praznik -{Martedi Grasso}-, 40 dana pre Uskrsa.

Istorija 
Prema predanju, početak karnevala datira iz dvanaestog veka i pobede Venecijanske republike nad patrijaršijom Akvileja. Ushićeni vestima o pobedi, građani su se okupili na trgu Svetog Marka u Veneciji i otpočeli sa slavljem. Pretpostavlja se da je karneval počeo u ovom periodu, mada je ozvaničen tek u periodu Renesanse. U sedamnaestom i osamnaestom veku, Venecijanski karneval postaje nadaleko poznata manfiestacija.
Ipak, 1797. godine austrijski car zabranjuje organizovanje ove manifestacije, kao i nošenje maski. Ova manifestacija je obnovljena tek 1979. godine na inicijativu italijanske vlade.

Program 
Karneval u Veneciji svake godine ima drugačiju temu karnevala. U suštini, to znači da već dobro poznat program karnevala, sa tačno definsanim manifestacijama svakog dana trajanja karnevala, može pretrpeti samo minijaturne izmene.
Karneval u Veneciji otpočinje ceremonijom otvaranja, koju prati repriza ceremonije otvaranja sledećeg dana. Zatim slede: povorka Marija (dvanaest mladih venecijanskih devojaka), iščekivanje anđela i let anđela, iščekivanje orla i let orla. Poslednjeg dana karnevala održava se ceremonija zatvaranja na Trgu Svetog Marka, pri čemu se kruniše Marija, jedna od venecijanskih devojaka koja je pobedila na takmičenju za najlepšu Mariju trenutnog izdanja karnevala. Mlečani tada pale lutke i teraju zle duhove iz grada, slavi se do duboko u noć. Zvonima se oglašava kraj karnevala i tada zvanično počinje post.
 Bal pod maskama
 Let anđela
 Smotra gondola
 Koncerti i izložbe
 Izbor kraljice karnevala

Mesto održavanja 
Dešavanja se održavaju širom Venecije na otvorenom i zatvorenom. Održavaju se na trgovima, na velikom broju kanala, sporednih ulica, na mostovima i posetioce zabavljaju svirači, akrobate, mađioničari. Takođe se mnoge manifestacije, poput izložbi i koncerata, održavaju u palatama, crkvama i muzejima. Organizuju se i raskošni balovi u nekim palatama. Centralna dešavanja su na Trgu Svetog Marka.

Maske 
Maske su vezane za Venecijance i imaju značaj za kulturu i istoriju Venecije. Pod maskama je svako bio neprepoznativ i sakriven i to je omogućavalo slobodnije ponašanje, beg od sadašnjosti, ali i uživanje u porocima.

Izrada maski 
Smatralo se da su maske izrađivali sami venecijanski majstori koji su bili cenjeni umetnici sa velikim ugledom u društvu. Postoje različite vrste maski koje se nose na karnevalu. Izrađuju se od različitih materijala, papira ili kože. Mogu biti ukrašene gipsanim detaljima sa pozlatom, dragim i poludragim kamenjem, kao i da budu ručno oslikane.

 Bauta
 Kolumbina
 Moreta
 Maska sa belim kljunom ()
 Larva ili volto maska

Bauta 
Bauta je najpopularnija venecijanska maska. Prekriva gornji deo lica do obraza, tako da osoba koja nosi masku može da nesmetano razgovara, ali i da jede i pije.

Kolumbina 
Kolumbina prekriva samo oči, nos i gornji deo obraza. Nju su isključivo u prošlosti nosile žene, ali u današnje vreme mogu da se sretnu i muškarci sa tim maskama. Ove maske su se ukrašavale zlatom, srebrom, različitim kristalima i kožom.

Moreta 
Moreta je ženska maska ovalnog oblika koju su nosile žene. Bila je često sa baršunom i velom. Osobe koje su je nosile nisu mogle da govore. Postojali su samo otvori za oči.

Maska sa belim kljunom 
To je najprepoznatljivija maska Karnevala u Veneciji. Prvobitno se koristila kao prevencija prilikom zaraznih bolesti, a kasnije kao karnevalska maska.

Larva 
Larva je vrlo popularna venecijanska maska. Najčešće je bele boje i nosi se uz trorubi šešir i plašt. Napravljena je od voska i finih tkanina. Čuva celo lice, tako da osoba ne može da se prepozna.

Galerija

Reference

Spoljašnje veze 

 Zvaničan sajt manifestacije
 Karneval u Veneciji 2018.

Манифестације
Фестивали у Италији
Италијанска култура
Венеција